Трка на 100 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржан је 5. и 6. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинг 2015. није бранила Шели Ен Фрејзер-Прајс са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 47 атлетичарки из 30 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  Сао Томе и Принсипе (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="2" | Флоренс Грифит Џојнер || rowspan="2" | 
| 10,62
| Сеул, Јужна Кореја 
| 24. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
| 10,49
| Индијанаполис, САД 
| 16. јул 1988.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мерион Џоунс || 
| 10,70
| Севиља, Шпанија
| 22. август 1999.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Елејн Томпсон
| 
| 10,71
| Кингстон, Јамајка
| 23. јун 2017.
|-
| Европски рекорд
| Кристин Арон || 
| 10,73
| Будимпешта, Мађарска
| 19. август 1998.
|-
|Северноамерички рекорд
| Флоренс Грифит Џојнер || 
| 10,49
| Индијанаполис, САД 
| 16. јул 1988.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Анђела Тенорио
| 
| 10,99
| Торонто , Канада
| 22. јул 2015.
|-
| Афрички рекорд 
| Миријел Ауре
| 
| 10,78
| Монтверди, САД
| 27. јул 2016.
|-
| Азијски рекорд
| Ли Сумеј || 
| 10,79| Шангај, Кина
| 18. октобар 1997.
|-
| Океанијски рекорд| Мелиса Брин || 
| 11,11 | Канбера, Аустралија
| 5. фебруар 2014.
|-
!colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 2017.
|-
| Јужноамерички рекорд| Росанжела Сантос
| 
| 10,91 (.901)| Лондон, Уједињено Краљевство
| 6. август 2017.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године у 11:45 (1), 11:54 (2), 12:03 (3), 12:10 (4), 12:19 (5) и 12:28 (6). 47 такмичарки је подељено у 6 група. У полуфинале су ушле по три првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).<ref>Стартна листа Преузето 5.08.2017</small></ref>,,
Ветар:Група 1: +1,3 м/с, Група 2: +0,8 м/с, Група 3: -0,3 м/с, Група 4: 0,0 м/с, Група 5: -0,1 м/с, Група 6: +0,6 м/с.

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године у 19:10 (1), 19:19 (2) и 19:28 (3) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,, 
Ветар:Група 1: +0,8 м/с, Група 2: -0,2 м/с, Група 3: +0,2 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године у 21:50 по локалном времену.,
Ветар: +0,1 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном